Plassac ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Plassac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
Plassac (Gironde) im Département Gironde
Plassac-Rouffiac im Département Charente